Amherst Island ist der Name folgender Inseln in Kanada:

  Amherst Island im Ontariosee in Ontario
 Amherst Island (Nunavut), in der Fury and Hecla Strait in Nunavut